Tichomirow (kyrillisch , nach englischer Transkription ) ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Leonidowitsch Tichomirow (* 1955), russischer Diplomat und Manager
 Dmitri Iwanowitsch Tichomirow (1844–1915), russischer Pädagoge, Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, Verleger und Herausgeber
 Igor Sergejewitsch Tichomirow (* 1963), sowjetisch-kanadischer Fechter
 Lew Alexandrowitsch Tichomirow (1852–1923), russischer Revolutionär
 Michail Nikolajewitsch Tichomirow (1893–1965), sowjetischer Historiker 
 Nikolai Iwanowitsch Tichomirow (1860–1930), russischer Chemiker und Raketentechniker
 Oleg Tikhomirov (* 1989), russisch-deutscher Schauspieler
 Wadim Nikolajewitsch Tichomirow (1932–1998), russischer Botaniker
 Wassili Dmitrijewitsch Tichomirow (1876–1956), russischer Tänzer
 Wladimir Michailowitsch Tichomirow (* 1934), russischer Mathematiker

Tichomirow (kyrillisch , nach englischer Transkription ) steht für:
 Tikhomirov (Mondkrater)

Siehe auch:
 Tichomirowka